Nototherium — вымерший род сумчатых из семейства Diprotodontidae. Эндемики Австралии. Жили в эпоху плейстоцена. Имели гипсодонтные моляры. Как и все представители семейства, травоядные. Их естественными врагами были мегалания и сумчатый лев.

Виды
 Nototherium dunense
 Nototherium inerme
 Nototherium mitchelli
 Nototherium tasmanicus
 Nototherium victoriae
 Nototherium watutense

Литература 
 Wildlife of Gondwana: Dinosaurs and Other Vertebrates from the Ancient Supercontinent (Life of the Past) by Pat Vickers Rich, Thomas Hewitt Rich, Francesco Coffa, and Steven Morton
 Prehistoric Mammals of Australia and New Guinea: One Hundred Million Years of Evolution by John A. Long, Michael Archer, Timothy Flannery, and Suzanne Hand

Ссылки 
 Fossilworks: Nototherium

Ископаемая фауна Австралии
Млекопитающие плейстоцена
Дипротодонтовые
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном